Афери́ст — нечестный человек, занимающийся шулерством, махинациями.

В кинематографе 
 «Аферист» — детективная драма (Великобритания, 1999). 
 «Аферисты» — кинокомедия режиссёра Всеволода Шиловского (СССР, 1990).
 «Аферисты» — кинокомедия режиссёра Майкла Мартина (США, 1998).
 «» — детективная кинокомедия режиссёра Грегори Джекобса (США—Аргентина, 2004).
 «Аферисты» — мелодрама режиссёра Игоря Штернберга (Россия, 2008).
 «Аферисты» — художественный фильм режиссёра Бенджамина Карона (США, 2023).
 «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются» — кинокомедия с Джимом Керри и Теа Леони в главных ролях (США, 2005).

См. также 
 «Аферистка» — криминальная комедия режиссёра Дж. Блэйксона (США, 2020).